Atomowa Betty (, 2004–2008) – amerykańsko-kanadyjsko-francuski serial animowany.

Opis fabuły 
Serial opowiada o ziemskiej dziewczynce, która wiedzie podwójne życie: uczennicy szkoły podstawowej oraz obrończyni galaktyki, o czym mało kto wie. Betty wraz ze swą załogą – Sparkym i X-5 – chroni wszechświat przed złoczyńcami, a przede wszystkim przed największym z nich – Maksimusem. Partnerem Maksimusa, jest Minimus, który posiada dwie osobowości.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria: Jerzy Dominik
Dialogi polskie:
 Maria Utecht (odc. 1-6),
 Maciej Michalski (odc. 7-26)
Organizacja produkcji: Elżbieta Kręciejewska
Wystąpili:
 Magdalena Krylik – Betty
 Tomasz Bednarek –
 Sparky,
 Duncan
 Piotr Zelt – X-5
 Janusz Bukowski – DeGill
 Andrzej Blumenfeld – Maksimus
 Andrzej Arciszewski – Minimus
 Krystyna Kozanecka – Penelopa
 Krzysztof Królak – Noah
 Cezary Kwieciński – Infantor
 Jacek Kopczyński – Atomowy Roger
 Jerzy Dominik – Różne głosy
 Mieczysław Morański –
 Kameleon,
 Tata Betty
 Tomasz Marzecki –
 Olbrzym,
 Dyrektor Pitterson,
 Różne głosy
 Anna Apostolakis –
 Mama Betty,
 Bernadetta
 Witold Wysota – Dylan
 Joanna Węgrzynowska – Juniorka #1
 Kajetan Lewandowski – Kyle – Kuzyn Betty
 Małgorzata Sadowska – Icecilia
 Agnieszka Matysiak –
 Nauczycielka,
 Masticula
 Paweł Szczesny –
 Charlie – Wuj Betty,
 Doktor Przesławny
 Jarosław Domin –
 Świr,
 Elf
 Jolanta Wołłejko – Babcia Betty
 Jacek Bursztynowicz –
 Maksimus Senior,
 Doktor Baloo-Baloop,
 Mikołaj
 Wojciech Paszkowski – Antoine Lucci – reżyser
 Katarzyna Benmansour
 Wojciech Machnicki
i inni

Kierownictwo muzyczne i tekst piosenki: Marek Krejzler (odc. 1, 21-23, 25-26)
Śpiewali:
 odcinki 1, 21, 22, 25, 26 – Magdalena Krylik,
 odcinek 23 – Magdalena Krylik, Katarzyna Pysiak i Krzysztof Pietrzak

Odcinki 
 Premiery w Polsce:
 I seria – 5 września 2005 roku, Cartoon Network
 Odcinek 12 pojawił się w emisji 19 września 2006 roku. Początkowo miał zostać premierowo wyemitowany 20 września 2005 roku, jednak z przyczyn technicznych jego premiera została przesunięta w czasie o rok.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 

Postacie z filmów animowanych
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji Cartoon Network
Programy telewizji Teletoon